Terras Altas (Escócia)
 Highland (council area)

 Highland (Arkansas)
 Highland (Califórnia)
 Highland (Illinois)
 Highland (Kansas)
 Highland (Ohio)
 Highland (Utah)
 Highland (Vanderburgh County, Indiana)
 Highland (Washington)
 Highland (Wisconsin)

Ou ainda:
 Highland Acres
 Highland City
 Highland Distillers
 Highland Haven
 Highland Hills
 Highland Park

Desambiguações de topônimos